На () — корейське прізвище.
  — корейський письменник.
  — південнокорейська політична діячка, член Національної асамблеї.
 На Мун Хї — південнокорейська акторка.
 На Сан Хо — південнокорейський футболіст, нападник
  — корейський актор, сценарист та режисер.
 На Хє Мі — південнокорейська модель і акторка.
 На Хє Сок — корейська художниця, поетеса і письменниця.

Див. також 
 Список корейських прізвищ
Корейські прізвища